Wirtschaftlichkeitsprüfung steht für:

 Synonym für Kosten-Nutzen-Analyse in der Privatwirtschaft
 Wirtschaftlichkeitsprüfung (Gesundheitswesen), im deutschen Gesundheitswesen Überwachung ärztlicher und ärztlich veranlasster Leistungen gemäß dem Wirtschaftlichkeitsgebot